

Соболівка () — річка в Климовицькому районі Могильовської області,  ліва притока річки Лобжанка (басейн Дніпра)

Села:
 Соболівка — Вінницька область, Вінницький район
 Соболівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Соболівка — Житомирська область, Житомирський район, Брусилівська селищна громада
 Соболівка — Житомирська область, Житомирський район, Романівська селищна громада
 Соболівка — Житомирська область, Коростенський район
 Соболівка — Київська область, Броварський район
 Соболівка — Київська область, Бучанський район
 Соболівка — Одеська область, Подільський район
 Соболівка — Харківська область, Куп'янський район
 Соболівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Соболівка — Черкаська область, Звенигородський район